Superpuchar Włoch w piłce siatkowej kobiet 2020 – dwudziesta piąta edycja rozgrywek o Superpuchar Włoch. Pierwszy mecz półfinałowy rozegrany został 5 września na Piazza dei Signori (placu) w Vicenzy. Natomiast drugi mecz półfinałowy tj. i pierwszy, również miał być rozegrany na placu. Lecz przez wilgoć w nocy boisko stało się śliśkie i mecz został przerwany, a dokończony w hali PalaGoldoni w Vicenzy następnego dnia o 11:00. Finał pierwotnie też miał się odbyć na Piazza dei Signori pomiędzy drużynami  a . W związku, że wieczorem boisko staje się śliśkie mecz finałowy miał miejsce w PalaGoldoni 6 września 2020 roku w Vicenzy.

W turnieju o Superpuchar Włoch weźmie udział 12 drużyn, które zajęły miejsca w tabeli, kiedy to poinformawano, że związku z rozpowszechniem się koronawirusa we Włoszech sezon włoskiej Serie A 2019/2020 został zakończony. Turniej składa się z: 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Superpuchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

2020 w piłce siatkowej
2020 we Włoszech